Steuben County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Steuben County (Indiana)
Steuben County (New York)